Солу́нская улица — улица в историческом районе Коломяги Приморского административного района Санкт-Петербурга. Проходит от Коломяжского проспекта до Вербной улицы. Севернее переходит в Новоколомяжский проспект.

История 
Улица получила название 7 июля 1993 года в честь церкви Димитрия Солунского.

В 2013 году трасса Солунской улицы документально была изменена: из состава Солунской улицы был исключен участок от Коломяжского проспекта почти до 1-й Никитинской улицы (он стал частью Парашютной улицы), взамен к Солунской улице был добавлен ранее безымянный проезд от Коломяжского проспекта до Солунской улицы (вдоль домов 27 и 33, корпус 2, по Коломяжскому проспекту).

Транспорт 
Ближайшие к Солунской улице станции метро — «Пионерская» и «Удельная» 2-й (Московско-Петроградской) линии.

Пересечения 
 Коломяжский проспект
 Шарова улица
 Парашютная улица
 3-я линия 1-й половины
 Тбилисская улица
 1-я Полевая улица
 Поклонногорская улица
 Горная улица
 Главная улица
 Вербная улица
 Новоколомяжский проспект

Достопримечательности 
 Спортивная база «Спартак»

Примечания

Литература

Ссылки